Heilig-Hartkapel (Baarlo)
 Heilig-Hartkapel (Benzenrade)
 Heilig-Hartkapel (Beutenaken)
 Heilig-Hartkapel (Bosschenhuizen)
 Heilig-Hartkapel (Brunssum)
 Heilig-Hartkapel (De Steeg), bij Sevenum
 Heilig-Hartkapel (Eindhoven)
 Heilig-Hartkapel (Grathem)
 Heilig-Hartkapel (Herbricht)
 Heilig-Hartkapel (Leunen)
 Heilig-Hartkapel (Mechelen)
 Heilig-Hartkapel (Moorveld)
 Heilig-Hartkapel (Neerbeek)
 Heilig-Hartkapel (Obbicht)
 Heilig-Hartkapel (Sevenum)
 Heilig-Hartkapel (Simpelveld)
 Heilig-Hartkapel (Stramproy) of Maoskapel
 Heilig-Hartkapel (Weisten)